Goro est un ancien woreda du centre-sud-ouest de l'Éthiopie, situé dans la zone Gurage de la région des nations, nationalités et peuples du Sud.

Goro se subdivise en 2007 entre le woreda , le woreda , et la ville de Welkite qui a désormais le statut de woreda.

Notes et références 

Woreda dans la région des nations, nationalités et peuples du Sud
Division administrative disparue au XXIe siècle